São João Batista (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
São João Batista (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
São João Batista do Glória, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais

Zie ook 
São João Baptista (doorverwijspagina)
Catedral de São João Batista (doorverwijspagina)